

Зуділово — селище, Зоринський район, Алтайський край
 Зуділово — село, Первомайський район, Алтайський край